«Гермес 900» () — всепогодный тактический беспилотный летательный аппарат, разработанный израильской компанией Elbit Systems. Первый полёт совершил в декабре 2009 года. Серийное производство ведётся в Израиле с 2011 года. 

БПЛА оснащается системой спутниковой связи, оптико-электронными системами наблюдения, БРЛС с синтезированием апертуры, РЛС индикации движущихся целей, инфракрасными датчиками, лазерным целеуказателем-дальномером, средствами радиоэлектронной борьбы, а также системой обмена данными, позволяющей передавать в центр управления изображение в режиме реального времени.

«Гермес 900» имеет модульную конструкцию, что позволяет оперативно менять основные компоненты и сенсоры БПЛА. Управление осуществляется оператором через спутник с наземного пункта управления.

Описание 
«Гермес 900» имеет высокую дальность полёта и предназначен для ведения наблюдения, патрулирования с воздуха, разведки. Как опция предусмотрена возможность оснащения аппарата ударными комплексами и надувным плотом.

Цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных осуществляется с помощью универсальной наземной станции, единой для всех БПЛА семейства «Гермес». Таким образом, благодаря унификации, один оператор может управлять полётом всеми моделями БПЛА «Гермес». Аппарат одинаково успешно способен патрулировать сухопутные границы и морские акватории и проводить спасательные операции на море.
 
Способен совершать полёты на высоте до десяти тысяч метров и нести полезную нагрузку массой до 350 килограммов.

Модификации 
 «Гермес 900» — базовая модификация
 «Гермес 900 „Кохав“ (Звезда)» — модификация БПЛА с новыми бортовыми системами.

На вооружении 

  — в мае 2010 года ВВС Израиля приобрели на сумму $50 млн. ряд новых БПЛА, включая три «Гермес-900», для оценочных испытаний. В сентябре 2011 года министерство обороны Израиля завершило испытания и было принято решение приобрести следующую партию «Гермес 900» в 2012 году. В связи с операцией «Нерушимая скала» сроки были сокращены и беспилотник совершил свой первый оперативный полёт в июле 2014.
  — около двух «Гермес 900», по состоянию на 2016 год .
  — 1 «Гермес 900» по состоянию на ноябрь 2014 года. В августе 2012 года был заключен контракт на поставку «Гермес 900», в августе 2013 года командующий ВВС Колумбии сообщил, что заказан один БПЛА этого типа.
  — в январе 2012 года был заключен контракт на поставку двух «Гермес 900», оборудование спутниковой связи и электронно-оптические системы DCoMPASS для мексиканской полиции на общую сумму $58 млн. БПЛА и сопутствующее оборудование должны быть поставлены до конца 2012 года.
  — в июне 2011 года был заключен контракт на поставку «Гермес 900» в ВВС Чили. Детали соглашения, включая стоимость, сроки поставки и количество БПЛА не оглашаются.
  — в марте 2014 года был заключен контракт на поставку «Гермес 900». БПЛА будут использоваться для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в Бразилии в июне 2014 года.
  — в ноябре 2015 года был заключен контракт на поставку «Гермес 900 HFE» на общую сумму $200 млн.

Боевое применение  
14 июля 2020 года, во время Армяно-Азербайджанских вооруженных столкновений, использовался ВС Азербайджана для обстрела с самого беспилотника и наводки артиллерийского огня по территории Армении. Беспилотник был сбит ВС Армении при помощи зенитного ракетного комплекса ЗРК «Оса-АК». Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны.

См. также

Примечания

Ссылки 
 

 Статьи
 Silver Arrow Hermes 900, airwar.ru
 Hermes 900, defense-update.com
 Hermes 900, на сайте производителя
 ВВС Израиля намерены приобрести большее количество БЛА «Гермес-900»
 Израильские беспилотники оснастят гиперспектральными датчиками, 20.02.12
 ВВС Израиля увеличили заказ на беспилотники Hermes
Видео
 
 
 
 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты Израиля
Hermes 900